Zorbas ist der Familienname folgender Personen:

 Christos Zorbas, griechischer Fechter
 Nikolaos Zorbas (1844–1920), griechischer Offizier

Siehe auch:
 Sorbas
 Zorba